

Geografia
 Caballo – isola delle Filippine
 Caballo – census-designated place del Nuovo Messico, Stati Uniti d'America
 Cabeza del Caballo – comune della comunità autonoma di Castiglia e León, Spagna
 Lago Caballo – lago del Nuovo Messico
 Caballo Mountains – gruppo montuoso del Nuovo Messico
 Mesa del Caballo – census-designated place (CDP) dell'Arizona, Stati Uniti d'America
 Monte Caballo – montagna spagnola

Persone
 Diego Caballo (1994) – calciatore spagnolo

Altro
 24044 Caballo – asteroide della fascia principale
 Araneus caballo – ragno della famiglia Araneidae
 Caballo de picar – cavallo addestrato per affrontare il toro